Kelemen János (1909–1982) kritikus, szerkesztő
 Kelemen János (1932–1984) orvos, radiológus
 Kelemen János (1943) Széchenyi-díjas filozófus, filozófiatörténész, az MTA levelező tagja
 Kelemen János (1958) tájfutó, edző